Александр Александрович Андриенко:
 Андриенко, Александр Александрович (род. 1990) — российский горнолыжник.
 Андриенко, Александр Александрович — председатель колхоза «Красный плуг» Алтайского района Хакасской автономной области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания